Problem števila zrn na šahovnici je v razvedrilni matematiki problem v obliki besednega problema: 

V problemu se poleg riževih pojavljajo lahko tudi pšenična zrna. Rešimo ga lahko s preprostim seštevanjem. Če se na šahovnici s 64-imi polji število zrn podvoji na vsakem naslednjem polju, je vsota na vseh poljih enaka: 1 + 2 + 4 + 8... in tako naprej za vseh 64 polj. Celotno število zrn je enako 18.446.744.073.709.551.615, kar je precej večje število, ki bi ga intuitivno pričakovali.

Obravnavo problema lahko uporabimo za pojasnitev in prikaz potenciranja, hitre rasti eksponentnih zaporedij in geometričnih zaporedij. Z njim lahko pojasnimo tudi zapis vsote z veliko sigmo. Če števila zrn na posameznih poljih zapišemo s potencami, dobimo geometrično zaporedje: 20 + 21 + 22 + 23... in tako naprej do 263. Osnova vsake potence, »2«, nakazuje podvojitev števila na vsakem polju, potenca pa predstavlja lego vsakega polja (0 za prvo polje, 1 za drugo itd.).

Rešitve

Običajna šahovnica 

Za običajno šahovnico je preprosta rešitev z grobo silo ročna podvojitev in seštevanje v vsakem koraku zaporedja:

 

kjer je  skupno število zrn.

Geometrično vrsto lahko zapišemo s potencami:

 

Da vsota velja, pokažemo, če obe strani vsote:

  
pomnožimo z 2:

  

in odštejemo obe vsoti:

Kvadratne šahovnice 

Število zrn za kvadratne šahovnice n × n je enako:

 

kar da skupna števila zrn za prva števila n :

 0, 1, 15, 511, 65535, 33554431, 68719476735, 562949953421311, 18446744073709551615, 2417851639229258349412351, 1267650600228229401496703205375, ...

Zunanje povezave 

 Pšenica in problem na šahovnici na MathWorld 

Razvedrilna matematika in uganke